Ahumada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miguel Ahumada, ort, Chihuahua, 
 Ahumada (kommun i Mexiko), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar